«Хоро́ший полице́йский» (; другое название — «Правосудие одиночки») — кинофильм.

Сюжет 
Арти работает полицейским. Его друг и коллега был застрелен во время спецоперации, и Арти решает взять под свою опеку трёх его дочек. Но его семейный бюджет не был приспособлен для таких расходов.

Тогда Арти решает взять деньги у преступников: первым на прицеле оказался крупный наркодилер, потому что эти деньги заработаны нечестным путём, а Арти они нужны для благого дела.

Примечания

Ссылки 
 
 

Фильмы-боевики США
Фильмы о полицейских
Детективные фильмы США
Фильмы-драмы США
Фильмы-триллеры США
Фильмы Hollywood Pictures